Eleutheria steht für:
 (567) Eleutheria, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Eleutheria (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Cladonematidae
 Eleutheria (Mythologie), „Freiheit“, als eine antike Gottheit bzw. als Personifikation der Freiheit, siehe Libertas 
 Eleutheria (Fest), ein antikes griechisches Fest auf Samos